Steve Potvin (né le  à Montréal, Québec au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur québécois ayant joué junior en Ontario avec les Wolves de Sudbury et le Thunder de Niagara Falls. Il joua par la suite dans les ligues professionnelles mineures d'Amérique du Nord telles que la Ligue internationale de hockey, la Ligue américaine de hockey et l'ECHL.

À partir de la saison 1999-2000, il joua en Europe dans plusieurs pays comme l'Allemagne, la Suède, la Suisse et le Danemark avant de retourner jouer aux États-Unis lors de la saison 2009-2010. Il s'aligna alors avec les Sundogs de l'Arizona de la Ligue centrale de hockey.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1991-1992 ||Wolves de Sudbury ||LHO ||6 ||0 ||1 ||1 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 ||Wolves de Sudbury ||LHO ||45 ||6 ||11 ||17 ||38 ||14 ||4 ||3 ||7 ||11
|-
|1993-1994 ||Wolves de Sudbury ||LHO ||65 ||12 ||32 ||44 ||65 ||10 ||2 ||4 ||6 ||10
|-
|1994-1995 ||Thunder de Niagara Falls ||LHO ||60 ||32 ||57 ||89 ||95 ||6 ||1 ||5 ||6 ||10
|-
|1994-1995 ||Rivermen de Peoria ||LIH ||2 ||1 ||0 ||1 ||0 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1995-1996 ||IceCaps de Raleigh ||ECHL ||62 ||15 ||31 ||46 ||175 ||4 ||2 ||2 ||4 ||0
|-
|rowspan="2"|1995-1996 ||Bandits de Baltimore ||LAH ||4 ||1 ||3 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Pirates de Portland ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||IceCaps de Raleigh ||ECHL ||49 ||27 ||39 ||66 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||River Rats d'Albany ||LAH ||16 ||1 ||6 ||7 ||18 ||11 ||0 ||1 ||1 ||16
|-
|1997-1998 ||Bulldogs de Hamilton ||LAH ||66 ||20 ||14 ||34 ||84 ||9 ||1 ||4 ||5 ||8
|-
|1998-1999 ||Bulldogs de Hamilton ||LAH ||71 ||9 ||21 ||30 ||79 ||7 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|1999-2000 ||Iserlohn Roosters ||2. Bundesliga ||46 ||26 ||40 ||66 ||113 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Iserlohn Roosters ||DEL ||49 ||18 ||15 ||33 ||171 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||HC Bâle ||LNB ||15 ||3 ||10 ||13 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||IF Björklöven ||Superallsvenskan ||10 ||3 ||2 ||5 ||30 ||15 ||11 ||11 ||22 ||26
|-
|2002-2003 ||IF Björklöven ||Superallsvenskan ||14 ||10 ||7 ||17 ||28 ||2 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
|2002-2003 ||IF Björklöven ||Allsvenskan ||6 ||3 ||3 ||6 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Skellefteå AIK ||Superallsvenskan ||14 ||2 ||12 ||14 ||18 ||16 ||4 ||9 ||13 ||24
|-
|2003-2004 ||Skellefteå AIK ||Allsvenskan ||21 ||12 ||13 ||25 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||IF Björklöven ||Superallsvenskan ||10 ||2 ||3 ||5 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||IF Björklöven ||Allsvenskan ||23 ||12 ||21 ||33 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Augsburger Panther ||DEL ||51 ||11 ||16 ||27 ||119 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Södertälje SK ||Allsvenskan ||43 ||9 ||14 ||23 ||87 ||10 ||1 ||2 ||3 ||6
|-
|2007-2008 ||Herning Blue Fox ||AL-Bank ligaen ||41 ||18 ||22 ||40 ||56 ||16 ||7 ||9 ||16 ||52
|-
|2008-2009 ||Herning Blue Fox ||AL-Bank ligaen ||11 ||4 ||6 ||10 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Sundogs de l'Arizona ||LCH ||57 ||14 ||19 ||33 ||84 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en septembre 1974
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Wolves de Sudbury
Joueur du Thunder de Niagara Falls
Joueur des Rivermen de Peoria (LIH)
Joueur des IceCaps de Raleigh
Joueur des Bandits de Baltimore
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Sundogs de l'Arizona
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur du Augsburger Panther
Joueur du HC Bâle
Joueur du IF Björklöven
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur du Södertälje SK
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Herning IK